Битва за Баироко — боевое столкновение между подразделениями морской пехоты и армии США с одной стороны и армией Императорской Японии с другой в районе порта Баироко, расположенного на острове Нью-Джорджия, в период кампании на островах Нью-Джорджия Второй мировой войны на Тихом океане. В битве морские пехотинцы США при поддержке двух армейских пехотных батальонов атаковали японский гарнизон, охранявший порт. В течение дня 20 июля 1943 года американцам так и не удалось преодолеть хорошо подготовленные японские позиции.

После приказа об отступлении американцы отвели войска в район порта Эногаи, где они оставались до окончания кампании. Японцы использовали Баироко для поддержки и усиления своих войск, охранявших аэродром в Мунда-Поинт. После того как США и их союзники захватили аэродром, японцы эвакуировали свои силы с Нью-Джорджии, покинув Баироко 24 августа.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
  - Translation of the official record by the Japanese Demobilization Bureaux detailing the Imperial Japanese Army and Navy’s participation in the Southwest Pacific area of the Pacific War.

Сражения по алфавиту
Сражения Японии во Второй мировой войне
Сражения войны на Тихом океане
Сражения США во Второй мировой войне
Кампания на Соломоновых островах
Конфликты 1943 года
июль 1943 года